P74 peut faire référence à :
 Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Vigorous (P74), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Papyrus 74, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres